Rhys Williams (Preston, 3 februari 2001) is een Engels voetballer die doorgaans als centrale verdediger speelt. Hij stroomde vanuit de jeugd van Liverpool door.

Clubstatistieken 

Brits voetballer